Семенцово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Семенцово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Семенцово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Семенцово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.